Niemcy:
 Bassen – dzielnica gminy Oyten, w powiecie Verden, w kraju związkowym Dolna Saksonia
Dolnoniemiecka nazwa miejscowości:
 Bassum

Osoby:
 Bartholomeus van Bassen – niderlandzki malarz